Михалево — деревня в Любимском районе Ярославской области.

С точки зрения административно-территориального устройства входит в состав Воскресенского сельского округа. С точки зрения муниципального устройства входит в состав Воскресенского сельского поселения.

Население 
Население по состоянию на  год —  чел., по состоянию на 1989 год — 0 чел.

Примечания 

Населённые пункты Любимского района